Hebra ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Hebra (1891–1958), österreichischer Komponist, Autor
 Ferdinand von Hebra (1816–1880), österreichischer Hautarzt
 Hans von Hebra (1847–1902), österreichischer Hautarzt
 Wilhelm von Hebra (1885–1944), österreichischer Monarchist und Widerstandskämpfer